99-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 22 марта 2008 года.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторы пригласили 7 проконтинентальных команд.

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Маршрут претерпел ряд изменений. Добавился новый подъём и гонщикам предстояло преодолеть четыре категорийных подъёма — Пассо дель Туркино (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и новый Ле Мани (протяжённость 4,7 км, градиент средний 6,7% и максимальный 11%) на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Изменилось и место финиша. Вместо традиционной Виа Ромы из-за строительства и пасхальных выходных он переместился на Лингомаре Итало Кальвино. Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2008 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2008 году
Март 2008 года